Бе́рзиня () — женская форма латышской фамилии . Известные носительницы:

 Берзиня, Илзе (род. 1984) — латвийская шахматистка.
 Берзиня, Ингрида (Приедите, род. 1954) — советская и латвийская шахматистка.
 Берзиня, Лилита (1903—1983) — советская и латвийская актриса.
 Берзиня, Рита Микелевна (1932—?) — латвийская железнодорожница, Герой Социалистического Труда.
 Берзиня, Эмилия Карловна (1903—1970) — советская актриса.